Las siglas TSR pueden significar:

en inglés
Tactical Strike and Reconnaissance, enumeración de las funciones de la aeronave designada BAC TSR-2;
Tactical Studies Rules, una antigua editorial estadounidense de juegos de rol, quien publicó el célebre  Dungeons & Dragons;
Terminate and Stay Resident, Los TSR (programas residentes utilizados en informática);
en francés
Télévision suisse romande, un canal de la televisión pública suiza.